

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe
 Marynki – część miasta Puławy
 Marynki – część wsi Wola Gałęzowska w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa
 Marynki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty
 Marynki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Marynki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Poświętne
 Marynki – kolonia wsi Czuchów w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów.
 Marynki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa

Administracja 
 Marynki – dawna gromada

Miejscowości na Białorusi 
 Marynki – dawny folwark i leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Uźmiony.
Marynki – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.

Zobacz też 
 Marynka